Het chemisch element wolfraam (W), met een atoommassa van 183,84(1) u, bezit 4 stabiele isotopen: 182W, 183W, 184W en 186W, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 30,6%). Daarnaast komt in de natuur ook de radio-isotoop 180W voor, die een halfwaardetijd van 1,8 triljoen jaar bezit. Het is tevens een primordiaal radionuclide. De overige 29 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een half uur).

De kortstlevende isotoop van wolfraam is 158W, met een halfwaardetijd van ongeveer 1,37 milliseconden. De langstlevende is 180W, met een halfwaardetijd van 1,8 triljoen jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element